Il singolare maschile  del torneo di tennis Estoril Open 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Gastón Gaudio che ha battuto in finale Tommy Robredo 6–1, 2–6, 6–1.

Teste di serie

  Carlos Moyá (semifinali)
  Gastón Gaudio (campione)
  Joachim Johansson (secondo turno)
  Tommy Robredo (finale)

 Nicolás Massú (primo turno) 
 Radek Štěpánek (ritirato per infortunio) 
 Jiří Novák (primo turno) 
 Feliciano López (quarti)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Estoril Open 2005
ATP Tour 2005